Divinolandensi – abitanti di Divinolândia de Minas
Divinolandensi – abitanti di Divinolândia